В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Грейсон ():
 округ '''Грейсон''' — штат Виргиния.
 округ '''Грейсон''' — штат Кентукки.
 округ '''Грейсон''' — штат Техас.